Il y a eu deux gouvernements  français de Pierre Tirard :
 Le  Gouvernement Pierre Tirard, du  au ).
 Le  Gouvernement Pierre Tirard, du ( au ).